Die Spielzeit 1971/72 war die 23. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 8 Teams eine Doppelrunde zu je 14 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Relegation 

St. Gallen-Stadt steigt in die NLB ab. Der TV Suhr (3. NLB 71/72) steigt in die NLA auf. Ausserdem steigen wegen einer Ligavergrösserung die NLB Vereine GG Bern (NLB Meister 71/72) und ZMC Amicitia (2. NLB 71/72) auf die Saison 1972/73 in die NLA auf.

Schweizermeister

2. Meistertitel für den ATV Basel-Stadt

Einzelnachweise 

1971_1972
Handballsaison 1971/72